Il singolare del Croatia Open Umag 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–4, 3–6, 7–5 Filippo Volandri.

Teste di serie

  Carlos Moyá (campione)
  Fernando González (quarti di finale)
 n/a
  Olivier Rochus (primo turno)

 Fernando Vicente (primo turno)
 Rafael Nadal (semifinali)
 Filippo Volandri (finale)
 David Ferrer (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Croatia Open Umag 2003
ATP Tour 2003